Виноградов, Вячеслав:
 Виноградов, Вячеслав Николаевич (род. 1941) — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Костромской области (2001—2004), Заслуженный энергетик РФ.
 Виноградов, Вячеслав Тимофеевич (1930—2008) — Герой Советского Союза.